Kausler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kausler (1761–1822), württembergischer Oberamtmann
 Christoph Friedrich Kausler (1760–1825), Lehrer an der Karlsschule und Oberamtmann von Ochsenburg 
 Eduard von Kausler (1801–1873), württembergischer Archivar, Historiker und Sprachforscher
 Franz Georg Friedrich von Kausler (1794–1848), Militärschriftsteller

 Rudolf Kausler (1811–1874), protestantischer Pfarrer zuletzt in Klein-Eislingen bei Göppingen